Pretraži po Doktoru
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12
Ovo je 'popis emitiranih epizoda serije' Doctor Who. Imena je epizodama nadjenuo BBC.

Prvi Doktor 
Prvi Doktor (William Hartnell) (1963. – 1966.)

Sezona 1

Sezona 2

Sezona 3

Sezona 4

Drugi Doktor 
Drugi Doktor (Patrick Troughton) (1966. – 1969.).

Sezona 4

Sezona 5

Sezona 6

Treći Doktor 
Treći Doktor (Jon Pertwee) (1970. – 1974.).

Sezona 7 
Ova je sezona prva prikazana u boji.

Sezona 8

Sezona 9

Sezona 10

Sezona 11

Četvrti Doktor 
Četvrti Doktor (Tom Baker) (1974. – 1981.).

Sezona 12

Sezona 13

Sezona 14

Sezona 15

Sezona 16

Sezona 17

Sezona 18

Peti Doktor 
Peti Doktor (Peter Davison) (1981. – 1984.).

Sezona 19

Sezona 20

Children in Need 1983.

Sezona 21

Šesti Doktor 
Šesti Doktor (Colin Baker) (1984. – 1986.).

Sezona 21

Sezona 22 
U ovoj sezoni svaka epizoda traje 45 minuta.

Sezona 23 
Ponovno svaka epizoda traje 25 minuta. The Trial of a Time Lord zamišljen je kao četiri zasebna serijala (The Mysterious Planet, Mindwarp, Terror of the Vervoids, The Ultimate Foe). Ovdje se smatra jednom sezonom.

Sedmi Doktor 
Sedmi Doktor (Sylvester McCoy) (1987. – 1989., te 1996.).

Sezona 24

Sezona 25

Sezona 26

Osmi Doktor 
Osmi Doktor (Paul McGann) (1996. i 2013.)

TV film

Mini-epizoda (kronološki) 
 The Night of the Doctor (2013.)

Deveti Doktor 
Deveti Doktor (Christopher Eccleston) (2005.)

Serijal 1  
Od prve sezone Novog Whoa, napuštena je ideja višestrukih epizoda po "priči", koje su zamijenjene samostalnim epizodama, i ponekim dvodijelnim (ili trodijelnim epizodama), koje su dio veće radnje koja se obično otkriva u finalu sezone. Svaka epizoda traje najmanje 45 minuta, a ponekad i duže. Za svrhe promocije, BBC ispočetka započeo brojanje epizoda, iako se brojanje neslužbeno nastavilo od Season 26 iz 1989. godine.

Deseti Doktor 
Deseti Doktor (David Tennant) (2005. – 2010.).

Od Tennantove ere nadalje, producenti su počeli mijenjati broj epizoda, ponekad dodavajući minizode (obično za dobrotvorne svrhe) i godišnji božićni specijal (oboje se ne smatraju dijelovima sezone). Par epizoda je nadišlo trajanje od 45 minuta, uključujući Božićne specijale i poneku epizodu u sezoni.

Serijal 2

Serijal 3

Serijal 4

Mini-epizode 
 Children in Need Special (2005.)
 Time Crash (2007.)
 Music of the Spheres (2008.)

Animirane serije 
 The Infinite Quest (2007.)
 Dreamland (2009.)

Jedanaesti Doktor 
Jedanaesti Doktor (Matt Smith) (2010. – 2013.).

Serijal 5

Serijal 6 
6. sezona je podijeljena na dva dijelča između 7. i 8. epizode.

Serijal 7 
7. sezona je podijeljena na dva dijelča između 5. i 6. epizode. Božićni specijal 2012. prikazan je između njih.

Specijali 2013. 
Posebna epizoda slavi pedesetu godišnjicu serije, uz Božićni specijal. Te se dvije epizode ne smatraju dijelom bilo koje sezone.

Minizode 
 Space / Time (2011.)
 Death Is the Only Answer (2011.) - prikazana tijekom epizode Doctor Who Confidentiala
 Good as Gold (2012.) - prikazana tijekom epizode Blue Petera

Dvanaesti Doktor 
Dvanaesti Doktor (Peter Capaldi) (od 2013.)

Serijal 8

Serijal 9

Serijal 10

Trinaesta Doktorica 
Trinaestu Doktoricu glumi Jodie Whittaker, od 2017. godine nadalje.

Format sezone je promijenjen s prijašnjih 12 epizoda od 45 minuta i jednog Božićnog specijala, na 10 epizoda od 50 minuta i Novogodišnji specijal

Serijal 11

Serijal 12 
{| class="wikitable" style="width:100%; margin-right:0;"
|-

Izvori 
 Popis epizoda na The Doctor Who siteu
 Popis epizoda na IMDb-u
 Popis epizoda na Wikiji

Doctor Who
Popisi epizoda televizijskih serija